«У. Б. Н.: пісні з вистави» — другий концертний альбом українського вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: Сестри», який було презентовано 2001 року.

Композиції 

 Увертюра
 Інтродукція
 Межа
 На Москву
 Небо
 Жар-птиці
 Кода

Музиканти

ТЕЛЬНЮК: Сестри 
 Галина Тельнюк — спів
 Леся Тельнюк — спів, бандура

Запрошені музиканти 
 Олег Путятін — бас-гітара
 Роман Суржа — гітара
 Іван Небесний — клавішні, програмування
 Микола Томасишин — барабани

Автори композицій 
Музика — Леся Тельнюк,

Тексти — Галина Тельнюк

Посилання 
 Сестри Тельнюк: Дискографія

Альбоми гурту Сестри Тельнюк